Bârla se poate referi la:
Localități din România
Bârla, Argeș, reședința comunei cu același nume
Bârla, Bistrița-Năsăud